„Виолета: Концертът“ () е филм, сниман в Милано, на 3 януари 2014 г. Филмът представлява концерт на каста на „Виолета“ в Милано, като първо се разпространява по кината, а билетите са пуснати в продажба на 17 април, 2014 г. А на 13 септември, 2014 г. е излъчен и по Дисни Ченъл България с български субтитри.

Герои 
 Мартина Стоесел като Виолета
 Хорхе Бланко като Леон
 Диего Домингес като Диего
 Мерседес Ламбре като Людмила
 Алба Рико като Нати
 Николас Гарниер като Андрес
 Лодовика Комелло като Франческа
 Канделария Молфесе като Камила
 Факундо Гамбанде като Макси
 Самуел Насименто като Бродуей
 Руджеро Паскуарели като Федерико
 Ксабиани Понсе де Леон като Марко

Списък с песните 

Освен песните във филма са включени и сцени от живота на актьорите – рожденият ден на Канде, малко повече за звездите, хореографията на Voy por ti, хореографията на Luz, camara, accion.

Филми от 2014 година
Испански документални филми
Испански музикални филми